Чабанчук Денис Миколайович (1992-2015) — старший лейтенант Збройних сил України, 128 гірсько-піхотної бригади, учасник російсько-української війни 2014-2017.
 Чабанчук Іван (21 грудня 1910, Чернятин, Станіславщина—† 1990, Торонто, Канада) — український письменник, диригент хорів, педагог, журналіст та громадський і культурний діяч.
Прізвища